NGC 6019 (другие обозначения — ZWG 319.31, PGC 56265) — эллиптическая галактика (E) в созвездии Дракон.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

6019
Дракон (созвездие)